Литовски може да се отнася до:

 Литва – за неща от, на или свързани с Литва
 литовци – основната етническа група в Литва
 литовски език – език, говорен предимно в Литва